Shaken ’n’ Stirred — третий сольный альбом британского вокалиста Роберта Планта, выпущенный в 1985 году на лейбле Es Paranza.

Песня «Little by Little» продержалась две недели на первой позиции в чартах Mainstream Rock Tracks.

20 марта 2007 года компания Rhino Entertainment выпустилa обновлённую версию альбома с одним бонус-треком.

Список композиций 
 «Hip to Hoo» (Робби Блант, Роберт Плант, Ричи Хэйворд, Джезз Вудрофф) — 4:51
 «Kallalou Kallalou» (Плант, Вудрофф) — 4:17
 «Too Loud» (Блант, Плант, Хэйворд, Вудрофф) — 4:07
 «Trouble Your Money» (Блант, Плант) — 4:14
 «Pink and Black» (Блант, Плант, Хэйворд, Вудрофф) — 3:45
 «» (Плант, Вудрофф) — 4:43
 «Doo Doo a Do Do» (Блант, Плант) — 5:09
 «Easily Lead» (Блант, Плант, Вудрофф) — 4:35
 «Sixes and Sevens» (Блант, Плант, Вудрофф, Пол Мартинес) — 6:04

Бонус-трек к переизданию 2007 года
«Little by Little» (ремикс) — 5:12

Участники записи 
 Роберт Плант — вокал, продюсер
  — гитара, синтезаторная гитара
 Тони Хэллидэй — вокал
  — ударные
  — бас-гитара
  — клавишные
 Бенджи Ле Февр — продюсер, инженер звукозаписи
  — продюсер, инженер звукозаписи

Позиции в чартах 
Album — Billboard (North America)

Singles — Billboard (North America)

Примечания 

Альбомы Роберта Планта
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Rhino Entertainment
Альбомы Es Paranza